Слуцький повіт — адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі XVIII—XX століттях:
 Слуцький повіт — повіт у Великому князівстві Литовському (1791-1793);
 Слуцький повіт — повіт у Російський імперії (1793-1918);
 Слуцький повіт — тимчасовий повіт у Польщі (1918-1920).